Базельский мирный договор:
 Базельский мирный договор (1499) — между Швейцарией и Священной Римской империей, оформив итог Швабской войны.

Ба́зельский мир 1795 года — так называются два сепаратных мирных договора, заключённых Французской республикой в Базеле в 1795 году, 5 апреля и 22 июля:
 Базельский мирный договор (5 апреля 1795) — с Пруссией,
 Базельский мирный договор (22 июля 1795) — с Испанией.

28 августа ландграф Гессен-Кассельский также заключил в Базеле особый договор с Французской республикой.

Литература 
 Вивено (Vivenot), «Herzog AJbrecht von Sachsen-Teschen als Reichs FeldmarschalL Ein Beitrag zur Geschichte des Reichsverfalls und des Baseler Friedens» (2 т., Вена, 1864-66 гг.).

История Базеля